Glasergraben ist der Name folgender Gewässer:

 Glasergraben (Abens), linker Zufluss der Abens bei Appersdorf, Gemeinde Elsendorf, Landkreis Kelheim, Bayern
 Glasergraben (Gleitsbach) oder Röhrlgraben, rechter Zufluss des Gleitsbachs bei der Gleitsmühle, Gemeinde Pirk, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Glaserbach
 Glasgraben